Ungdom i arbejde har flere betydninger:
 Ungdom i arbejde − en dansk dokumentarfilm fra 1941 af Theodor Christensen
 Ungdom i arbejde (lang toneudg.) − en dansk propagandafilm fra 1941 af Theodor Christensen
 Ungdom i arbejde (lang stum udg.) − en dansk propagandafilm fra 1941 af Theodor Christensen